Tapp steht für:
 Tapp, ein Kartenspiel
 Talon (Spiele), verdeckter Kartenstapel bei Spielen

Tapp ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Christian Tapp (* 1975), römisch-katholischer Philosoph
 Cord Tapp, * vor 1412, begründete das spätere Rittergut – „Tappenburg“ im Kirchspiel Ostercappeln bei Bohmte im Kreis Osnabrück
 Darryl Tapp (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Frank Tapp (1883–1953), britischer Komponist und Pianist
 Franz Dominikus von Almesloe genannt Tapp (auch Tappe) (1704–1760), Weihbischof in Breslau
 Hannah Tapp (* 1995), US-amerikanische Volleyball-Spielerin
 Ian Tapp, britischer Tonmeister
 Paige Tapp (* 1995), US-amerikanische Volleyballspielerin

TAPP steht als Abkürzung für:
 transabdominale präperitoneale Netzimplantation

Siehe auch:
 Tap
 Tabb
 TAB
 Tapp-Tarock, Kartenspiel
 Tappen

Abkürzung